Biston conjunctarius är en fjärilsart som beskrevs av Galvagni 1931. Biston conjunctarius ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
conjunctarius